Тайфун Моракот (международное обозначение: 0908, по системе JTWC: 09W, по системе PAGASA: Kiko) — тайфун, обрушившийся на юго-восточную Азию в августе 2009 года.

2 августа 2009 года сформировалась безымянная тропическая депрессия, по данным японского метеорологического агентства в течение дня она развилась в полноценный тропический шторм, получивший название «Моракот», что означает «сахарный тростник» на тайском языке.

Последствия 
От проливных дождей погибло по крайней мере 38 человек на Тайване, и ещё 600 пропали без вести. Также 22 человека погибли на Филиппинах и еще шесть в Китае. Около миллиона жителей Китая было эвакуировано. Убытки от тайфуна составили по крайней мере 1,3 миллиарда долларов в Китае  и больше чем 2,1 миллиарда долларов в Tайване.

Примечания

См. также 
 Стихийное бедствие
 Тропический циклон
 Пака

Ссылки 
 Сайт о тайфуне «Моракот»
 Тропические циклоны на сайте японского метеорологического агентства

Тайфуны
Август 2009 года
Стихийные бедствия 2009 года